Трита Аптья (; от  =  = третий; и  = вода) — в индийской мифологии (в Ригведе) очень древнее, восходящее к эпохе арийского или индо-иранского единства божество с грозовым характером; победитель силой напитка Сомы змееморфного демона хаоса  Вритры. Его местопребыванием считается область Солнца.

Мало-помалу образ этого древнего, еще общеарийского божества, почти тождественного с Индрой, слился с образом последнего, и от него остались только смутные, неясные следы. Связь Триты с Сомой может вытекать из мифического представления о принесении Сомы с неба молнией.

Подвиги 
Он упоминается как победитель демона Вритры (змееморфного демона хаоса) силой напитка Сомы, хотя обыкновенно этот подвиг приписывается Индре и прославляется как одно из его главных деяний. В этой победе ему и Индре помогали Маруты.

Трита Аптья, побуждаемый Индрой, убивает сына Тваштра — трёхголового асура Вишварупу («всеобразного») — и освобождает коров. Этот подвиг также приписывается Индре.

Грозовой характер 
В Ригведе сказано: когда срываются могучие Маруты и блестит молния, Трита гремит, и шумят воды. Светлый путь Марутов светится, когда появляется Трита. В одном из гимнов рассказывается, что ветры нашли Триту и просили его о помощи. Пламя Агни подымается, когда Трита, будто плавильщик металлов, дует на него в небесах и заостряет его в плавильном горне.

Индуистские священные тексты 
 В Ригведе Трита упоминается 40 раз в 29 гимнах, но среди них нет ни одного, посвященного только ему. Эпитет Аптья встречается рядом с именем Трита или вместо него — всего семь раз. Трита Аптья часто упоминается в связи с Индрой, несколько раз вместе с Марутами и с Сомой (как напитком и как божеством).
 В IX книге Ригведы Трита является в роли изготовителя Сомы; Трита очищает Сому, его пальцы выжимают тёмно-бурые капли (в виде камней) для питья Индре. Трите приписываются разные общие свойства богов: в нём сосредоточена вся мудрость, как ступица в колесе.
 В Атхарва-веде Трита изображается далёким богом, к которому переносятся преступления и сны.
 Тайтирия-Сангита рисует Триту как подателя долгой жизни (по мнению С. К. Булича, эта вторичная черта вытекает как следствие из образа Триты-изготовителя Сомы).
 В Брахманах говорится о Трите, как одном из трёх божеств — Эката (первый), Двита (второй) и Трита (третий) — рождённых водами (Аптья от санскр. âp = вода). Имени Триты (санскр. tritás = греч. τρίτος = третий) придан, очевидно, смысл числительного и, аналогично ему, произведены имена двух других братьев. Двита, впрочем, встречается уже в Ригведе.

Мнения исследователей 
Бедность данных породила разнообразие во взглядах учёных XIX века на этот мифологический образ.
 По мнению Макдонеля, Трита первично был одним из грозовых божеств, олицетворением молнии, небесного или воздушного огня, некогда принадлежавшим к семье световых богов Агни, Ваю или Индры и Сурьи.
 Рудольф фон Рот считал Триту богом ветров и воды.
 Гиллебрандт () — богом светлого неба.
 По мнению Перри, Трита — бог бури, более древний, чем Индра.
 Пишель, считавший его раньше богом вод и моря, впоследствии высказал мнение, что Трита — обожествлённый целитель-человек.
 Гарди () видел в Трите лунное божество.

Аналогии в «Авесте» 
По мнению С. К. Булича, древность Триты несомненно доказывается присутствием в «Авесте» целого ряда аналогичных черт. Вместо Триты там является Срита (), но не бог, а человек. В одном месте он изображается как третий человек, приготовивший Хаому (= Сома) для телесного мира; а вторым человеком был Асвья ( = Aptya). В другом месте (книга Авесты «Вендидад», XX, 2) он является первым врачом-целителем, получившим от Агурамазды 10 000 целительных трав, растущих вокруг белого Хаомы (Сомы), дерева бессмертия. Таким образом, связь Триты с Сомой восходит уже к индоиранскому периоду.

Другая сторона деятельности Триты — истребление трёхголового демона с тремя ртами и 6-ю глазами в Авесте приписывается родственному лицу Траэтаона ().

См. также 
 Змееборец
 Антарикша

Примечания

Ссылки 
 

Персонажи индуистской мифологии
Боги индуизма
Ригведийские боги
Боги по алфавиту